Kempfler ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Kempfler (1904–1985), deutscher Politiker der NSDAP und später der CSU
 Herbert Kempfler (* 1931), deutscher Politiker (CSU)